Tadmor (en ) est un ancien nom sémitique, et peut faire référence à :

Toponyme 
 Tadmor, la ville moderne près de l'ancienne ville de Palmyre en Syrie. Le nom est attesté bien avant la fondation de l'antique Palmyre, depuis le 19ème siècle avant Jésus-Christ.
 District de Tadmor (arabe : منطقة تدمر, ALA-LC : Mantiqat Tadmur) est un district du gouvernorat de Homs dans le centre de la Syrie

 Château de Tadmor à Palmyre, ou Château Qalat ibn Maan
 Prison de Tadmor ou prison de Palmyre
 Rivière de Tadmor en Nouvelle-Zélande
  une ancienne ville aux Etats-Unis
 , un hameau au Canada

Exoplanète 
 Tadmor (planète) l'exoplanète Gamma Cephei Ab

Patronyme 
Hayim Tadmor (ou Haïm), né Frumstein, en Chine, assyriologue.
Eitan Tadmor, mathématicien israélien.
, ingénieur chimiste israélien, ancien président du Technion - Israel Institute of Technology.

Film 
 Tadmor, film libanais réalisé en 2016 par Lokman Slim et Monika Borgmann, portant sur la prison de Tadmor ou Palmyre en Syrie.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie